Маноцков Олександр Платонович — російський композитор.
 Маноцков Олександр Юрійович — інженер-конструктор і льотчик-планерист, керівник планерної бригади дослідно-конструкторського бюро О. К. Антонова.